Landtag Brandenburg steht für:

 Landtag Brandenburg, Parlament des Landes Brandenburg in der Bundesrepublik Deutschland
 Landtag Brandenburg (1946–1952), Parlament des Landes Brandenburg in der SBZ und DDR (1946–1952)

Siehe auch:

 Provinziallandtag (Preußen)